Kramerstraße steht für:
 Kramerstraße (Braunschweig), siehe Liste der Kulturdenkmale im Stadtbezirk Westliches Ringgebiet
 Kramerstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Hannover-Mitte
 Kramerstraße (Memmingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Memmingen
 Kramerstraße (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg

Siehe auch:
 Krämerstraße